Гилянская Советская Социалистическая Республика (;  — jomhuri-ye šuravi-ye sosiâlisti-ye gilân, известна также как Гилянская республика или Персидская Советская Республика) — советская республика, существовавшая в иранском остане Гилян с июня 1920 по сентябрь 1921.

Предыстория 

В ходе Конституционной революции в Иране с 1909 года до самого её конца в 1911 году важным центром революции являлся остан Гилян. Год спустя после революции в лесах остана сформировалось движение дженгелийцев (от персидского дженгель — лес). Его участники — прогрессивные либералы, конституционные демократы из интеллигенции, крестьяне и батраки, мелкая городская и сельская буржуазия всех национальностей: азербайджанцы, туркмены, талыши, курды, персы.

В апреле 1920 года по всему Северному Ирану под руководством шейха Мохаммеда Хиабани поднялось восстание против иранского правительства и поддерживающих его британцев, которое было разгромлено в сентябре этого же года в городе Тебриз.

17 мая 1920 года из Баку вышла Волжско-Каспийская военная флотилия под командованием Фёдора Раскольникова и Серго Орджоникидзе и взяла курс на Энзели, где находились корабли, уведённые белогвардейцами Деникина из русских портов. 18 мая флотилия выдвинула ультиматум британским войскам, занимавшим город Энзели, по его истечении начались боевые действия, британцы и белогвардейцы отступили. Советская Россия вернула контроль над кораблями. Однако лёгкая победа и благоприятное отношение населения к изгнанию шахских властей и поддерживающей их английской миссии породили у большевиков надежды на установление дружественного просоветского правительства в регионе.

История 
Воспользовавшись моментом, 4 июня 1920 года отряды дженгалийцев под командованием националиста Мирзы Кучек-хана заняли г. Решт — столицу остана Гилян. 5 июня, после переговоров с советскими представителями, там же была провозглашена Гилянская Советская республика, при условии невмешательства Советской России в её внутренние дела.

Были сформированы Реввоенсовет республики, правительство и армия. Главой республики был назначен Кучек-хан, комиссаром иностранных дел — Сеид Джафар Пишевари, главнокомандующим создаваемой армии Персидской Советской Республики — Василий Каргалетели. В августе 1920 года армия республики предприняла наступление на соседнюю провинцию Зенджан с перспективой на Тегеран, но была отброшена иранскими войсками.

9 июня Кучек-хан был вынужден уйти из революционного правительства, так как не поддержал аграрную реформу. Новое правительство было сформировано при участии коммунистов. Началось проведение земельной реформы, была развёрнута активная антирелигиозная пропаганда.

20 сентября 1920, вернув уведённый белогвардейцами флот, правительство РСФСР приняло решение о сворачивании своей военной операции в Иране и приступило к переговорам с шахским правительством. 26 февраля 1921 г. был заключён советско-иранский договор о постепенном выводе советских войск. Согласно договору, советские войска начали покидать Гилян с апреля и были полностью выведены к 8 сентября 1921.

Падение республики 
Кучек-хан, опиравшийся на помещиков и духовенство, вновь возглавил правительство республики в мае 1921. 8 мая её армия получила название Персидской Красной армии. А 5 июня сама республика была переименована в Персидскую Советскую Социалистическую Республику. В июне же был предпринят повторный поход в провинции Мазендеран, Зенджан и попытка овладеть Тегераном, но вновь неудачно.

Затем, опасаясь усилившегося влияния компартии и развития революционных событий, Кучек-хан организовал переворот 29 сентября 1921 г. и уничтожил своих главных политических противников, в том числе Хайдара Амуоглы. В республике началась гражданская война. 2 ноября, воспользовавшись смутой, её заняли войска иранского правительства.

Мирза Кучек-хан бежал и погиб от холода в горах. Его голову выставили на всеобщее обозрение в г. Решт.

Факты 

Членом Иранской компартии был активно участвовавший в событиях Яков Блюмкин, при помощи иранской кампании реабилитировавший себя перед большевиками за убийство графа Мирбаха в 1918 году.

В культуре 

 В Персидскую Республику в апреле-августе 1921 ездил Велимир Хлебников, работавший в частях РККА лектором и нанявшийся учителем к детям местного хана. Результатом поездки стал цикл стихотворений и поэма «Труба Гуль-Муллы».
 Сергей Есенин в 1924—1925 годах написал цикл стихотворений под названием «Персидские мотивы», видимо, вдохновлённый вышеописанными событиями в Иране, которые наблюдал как очевидец, так как находился при штабе командира группы войск и его друга Примакова.
 Событиям в Гилянской республике посвящены роман Ю. Л. Слезкина «Бронзовая луна» (1927), а также азербайджанский фильм «Дочь Гиляна» (1928), основанный на этом романе.
 Параллельно с фильмом был опубликован одноименный рассказ азербайджанского писателя Сеида Гусейна.

Литература 
 В. Л. Генис. Красная Персия: Большевики в Гиляне. 1920—1921. Документальная хроника. М., 2000. 560 с. ISBN 5-89619-017-4
 Фёдор Раскольников. Взятие Энзели // Рассказы мичмана Ильина. М., 1934 г.
 М. А. Персиц. Застенчивая интервенция. М.: Муравей-Гайд, 1999 г. ISBN 5-89737-060-5
 George Lenczowski. Russia and the West in Iran, Greenwood Press, 1968 г. ISBN 0-8371-0144-1
 Nasrollah Fatemi. Diplomatic History of Persia, Russell F. Moore, 1952 г. LCCN 52011977, ASIN B0007DXLE2
 Ebrahim Fakhrayi. Sardar-e Jangal (The Commander of the Jungle), Tehran: Javidan, 1983 г.
 Gregor Yaghikiyan. Shooravi and jonbesh-e jangal (The Soviet Union and the Jungle Movement), Editor: Borzouyeh Dehgan, Tehran: Novin, 1984 г.

Примечания

Ссылки 
 Восстания в Персии 1920-21 гг.
 История «Красного Ирана»
 Исторический ракурс Персии начала XX века
 Лещенко В. В. Персидские шахматы — Москва против Лондона Яркая и забытая победа Красной армии и горькое поражение советских политиков
 О Якове Блюмкине, сооснователе персидской компартии
 Павел Аптекарь. Неизвестная советская республика. Восточный экспресс Льва Троцкого
 А.Вершинин. Застенчивая интервенция
 БОЛЬШЕВИКИ В ГИЛЯНЕ: ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ПЕРСИДСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 Фильм «Дочь Гиляна»

Государства в истории Ирана
Советские гособразования времён Гражданской войны в России
События 5 июня
1920-е годы в Иране
Советские республики
Гилян
Ирано-российские отношения
Большая игра
Июнь 1920 года
Появились в XX веке в Иране